Rösener oder Roesener ist der Familienname folgender Personen

 Anke Rösener, deutsche Politikwissenschaftlerin 
 August Roesener (1888–1979), deutscher Politiker (CDU) und Landrat
 Erwin Rösener (1902–1946), deutscher SS-Obergruppenführer und General der Polizei
 Friedrich Rösener (1815–1878), deutscher Pastor, Rektor und Politiker
 Hans Rösener (1856–1935), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Karl Rösener (1879–1956), deutscher Militärarzt und Kolonialbeamter
 Karlheinz Rösener (* 1933), deutscher Industriemanager
 Werner Rösener (* 1944), deutscher Historiker

Siehe auch
 Rösner
 Roesner